Monteazulensi – abitanti di Monte Azul Paulista
Monteazulensi – abitanti di Monte Azul